De Beker van Rusland is de hoogste basketbal beker competitie van Rusland. Sinds 2004, wordt de competitie elk jaar gehouden. Het beker treksysteem bestaat uit twee fasen: voorronde en finale. Teams die deelnemen aan het kampioenschap van de Basketball Super League " Divisie I " en " Divisie II ", evenals teams van de Premier League, moeten deelnemen aan de Russische beker. Sinds het seizoen 2014/15 is de aanwezigheid van een Russisch paspoort op de speler een voorwaarde voor deelname aan de Cup.

Winnaars van de Beker van Rusland

Winnaars aller tijden

Zie ook
 Beker van Rusland (mannenbasketbal)

Externe links
  Russian Basketball Federation Official Site

Basketbal in Rusland
Sportevenement in Rusland